Lovecká sezóna i Lovná sezóna je období (sezóna), kdy je možné legálně lovit vybrané druhy živočichů. Ve většině vyspělých zemí je toto období definováno v zákonech. Lovecká sezóna se vymezuje tak, aby odpovídala životním podmínkám konkrétního druhu.

Doby lovu zvěře v Česku 
Doby lovu jsou období, ve kterých se smí regulovat stavy zvěře, která je v jiných obdobích roku hájená. Podle Vyhlášky č. 245 Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře jsou doby lovu následující :

Externí odkazy 
 Vyhláška 245/2002 Sb. o době lovu jednotlivých druhů zvěře Portál veřejné správy České republiky

Myslivost
Lov